Открытый чемпионат Ташкента — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий осенью в столице Узбекистана, городе Ташкент на хардовых кортах. С 2009 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Соревнование основано накануне сезона-1997 как мужской турнир; приз был размещён в осенней части календаря, вскоре после US Open, получив имя президента Узбекистана. В 2003 году соревнование решением АТР было перенесено в Бангкок.

Женский турнир был создан как отдельное соревнование в 1999 году. Первые соревнования прошли летом: в рамках отрезка календаря, предшествующего US Open Series. В 2003 году, с закрытием мужского турнира, женские соревнования были перенесены на осень.

Соревнования всегда относились к базовой категории мужского и женского тура.

Победители и финалисты
Женский одиночный и мужской парный турниры за всю историю ни один спортсмен не смог покорить дважды. Мужской одиночный турнир по два раза покорялся британцу Тиму Хенману и россиянину Марату Сафину. Трижды играл в финалах другой россиянин — Евгений Кафельников, но он завоевал лишь один титул. Женский парный турнир пять раз покорялся белоруске Татьяне Пучек. На момент последней победы лишь три теннисистки выигрывали один и тот же турнир в паре чаще. Хозяева выигрывали домашний турнир дважды: Ирода Туляганова выиграла женский одиночный турнир в 2000 году, а Олег Огородов — мужской парный турнир в 1999 году.

Финалы турниров

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 Архив результатов мужских турниров на сайте ITF